Первая лига 1985/1986 () — 52-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 28 июля 1985 года и закончился 26 апреля 1986 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1985/1986 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1985/1986 на rsssf.com 

1985/1986
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1985 году
Спорт в Польше в 1986 году